Indiscretions of Betty é um filme mudo em curta metragem norte-americano de 1910, do gênero comédia lançado pela Vitagraph Studios.

Ligações externas 
 

Filmes dos Estados Unidos de 1910
Filmes de comédia dos Estados Unidos
Filmes em língua inglesa
Curtas-metragens dos Estados Unidos
Filmes mudos
Filmes em preto e branco